Biografies:
 Alfons Carles Comín i Ros (1932-1980), polític català
 Antoni Comín i Oliveres (1971-), polític català
 Bienvenido Comín (1828-1880), polític espanyol
 Eduardo Comín Colomer (1908-1975), escriptor espanyol
 Francisco Comín Comín (1952-), historiador espanyol
 Jesús Comín Sagüés (1889-1939), polític espanyol